А́нгел Госпо́день:
Ангел Господень (, где , ангелос — вестник, посланец → вестник Господень), в богословии —  словосочетание, обозначающее в Священном Писании либо особый вид теофании (богоявления), либо ангела, исполняющего роль посланника Господа.
«Ангел Господень» () — одна из важнейших, наиболее известных ежедневных католических молитв, начинающаяся с этих слов, которые и дают название всему молитвословию. При чтении перемежается с другой молитвой, столь же известной в русском языке по своим начальным словам на латыни — «Ave Maria» («Радуйся, Мария»).